

Risultati

I test match

Gli altri incontri

Collegamenti esterni

Tour di rugby a 15 in Australia